Nita Englund (ur. 10 czerwca 1992) – amerykańska skoczkini narciarska, reprezentantka Steamboat Sprgs Winter Sprts Club.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 12 grudnia 2008 w Park City podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki na odległość odpowiednio 67,0 m i 67,5 m na skoczni normalnej.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Falun – 2 marca 2014 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Frenštát – 30 sierpnia 2014 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1992
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018